RPO eller rpo har flere betydninger:
 Royal Philharmonic Orchestra
 Ready Player One - science fiction novelle fra 2011 af Ernest Cline.
 Ready Player One (film) - film baseret på novellen Ready Player One.
 Radiopejleorientering - radio rævejagt.